Parlament de la Comunitat Germanòfona de Bèlgica (del seu nom en alemany Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft), assemblea legislativa de la Comunitat Germanòfona de Bèlgica
 Plataforma de Gandia, partit polític de Gandia
 Partit Democràtic del Gabon, partit polític de Gabon
 Partit Democràtic de Guinea, partit polític històric de Guinea
 Partit Democràtic Guineà, partit polític de Guinea Bissau
 Particle Data Group, grup internacional de físics dedicat a l'ordenació de la informació sobre partícules elementals
 Patrouille des Glaciers, cursa internacional d'esquí de muntanya celebrada cada dos anys a Suïssa
 President-director general, directiu de rang més alt dins d'una societat anònima
 Presoner de guerra, militar fet presoner per l'enemic en un enfrontament de guerra
 PDG també és el codi SIL del tok pisin, llengua criolla parlada a Papua-Nova Guinea